Дуровка — название населённых пунктов в России:

 Дуровка (также Айдатка) — бывшая деревня в Боготольском районе Красноярского края.
 Дуровка — деревня в Кореневском районе Курской области.
 Дуровка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Дуровка — село в Тамалинском районе Пензенской области.
 Дуровка — деревня в Петровском районе Тамбовской области.
 Дуровка — деревня в Николаевском районе Ульяновской области.
 Дуровка — до 1968 г. название села Вербное в Красненского района Белгородской области.
 Дуровка — до 1961 г. название деревни Дубрава в Краснозоренском районе Орловской области, упразднена в 1986 г.
 Дуровка — до 1961 г. название деревни Большегорье в Покровском районе Орловской области.
 Дуровка — до 1965 г. название деревни Зелёная в Гагинском районе Нижегородской области.
 Дуровка — до 1964 г. название железнодорожной станции (населённый пункт) Жизненная в Тамалинском районе Пензенской области.
 Дуровка — до 1964 г. название железнодорожной станции Жизненная Юго-Восточной железной дороги.